Guépratte :
 Charles Guépratte (1777-1857), mathématicien et astronome français ;
 Émile Guépratte (1856 - 1939), officier de marine français, petit-fils du précédent
 Guépratte (frégate) nommée en son honneur
 Escorteur d'escadre Guépratte
 Henry Pierre Guépratte (1815-1884), général français, lointain cousin des précédents.